Betsy – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Elisabetta
 Betsy – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Beatrice
 Betsy (The Betsy) – film del 1978 diretto da Daniel Petrie